Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 20 lutego. Zawody odbyły się na trasach w Park City. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Chorwatka Janica Kostelić, srebro wywalczyła Francuzka Laure Péquegnot, a brąz zdobyła Szwedka Anja Pärson.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002